Keeler ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Keeler (1942–2017), britisches Fotomodell (Profumo-Affäre)
 Edwin O. Keeler (1846–1923), US-amerikanischer Politiker
 James Edward Keeler (1857–1900), US-amerikanischer Astrophysiker
 Kathryn Keeler (* 1956), US-amerikanische Ruderin
 Ken Keeler (* 1961), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Ruby Keeler (1909–1993), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Keeler (Idaho)
 Keeler (Kalifornien)
 Keeler (Kansas)
 Keeler (Michigan)
 Keeler (Texas)
 Keeler Bay (Vermont)
 Keeler Glade (West Virginia)

Orte in Kanada:
 Keeler (Saskatchewan)

Keeler steht außerdem für:
 (2261) Keeler, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Keeler (Mondkrater)
 Keeler (Marskrater)
 Kap Keeler, Kap am Weddell-Meer auf Antarktika

Siehe auch:
 Kieler
 Keel (Begriffsklärung)